Bulls ("toros" en inglés) puede referirse a:

 Geografía 

 Bulls, un poblado de Nueva Zelanda.
 Bulls Gap, un poblado de Estados Unidos.

 Deporte

 Chicago Bulls, un equipo de baloncesto de la National Basketball Association.
 Bulls, un equipo de rugby de Sudáfrica del Super Rugby.
 Blue Bulls, un equipo de rugby de Sudáfrica de la Currie Cup.
 Bradford Bulls, un equipo de rugby 13 de Inglaterra de la Super League.
 Buffalo Bulls, el equipo deportivo de la Universidad de Búfalo.
 South Florida Bulls, el equipo deportivo de la Universidad del Sur de la Florida.
 ECE Bulls Kapfenberg, un equipo de baloncesto de Austria.
 Zhejiang Golden Bulls, un equipo de baloncesto de China.
 La selección de cricket del estado de Queensland (Australia).